Jailbait ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Jules Jordan Video. Bisher wurden neun Teile der Serie gedreht. In den unterschiedlichen Szenen sind junge Jailbait-Darstellerinnen zu sehen.

Darsteller 
 Jailbait 1 (2004): Jasmine Byrne, Kat, Keri Sable, Melissa Lauren, Vanilla
 Jailbait 2 (2005): Aphrodite Night, Autumn Austin, Amy Reid, Jackie Diaz, Karina Kay, Misty, Renee
 Jailbait 3 (2006): Lela Star, Chelsea Rae, Ashley Jensen, Erika, Mia Rose, Micah Moore, Misty Magenta
 Jailbait 4 (2007): Brianna Love, Kylee Reese, Aubrey Addams, Hannah West, Nikki Kane, Riley Winter
 Jailbait 5 (2008): Nicole Ray, Kacey Jordan, Nikki Flame, Eden Adams, Tori Paige, Kristina Rose, Beaue Marie
 Jailbait 6 (2009): Lexi Belle, Tanner Mayes, Brynn Tyler, Mia Lia, Haley Sweet, Missy Stone, Jenny Reeder, Zeina Heart, Kali Lane
 Jailbait 7 (2009): Danni Cole, Amia Miley (Amia Moretti), Mekeilah Love, Ashlyn Rae, Melissa Metthews, Allyssa Hall, Victoria White, Mallory Rae
 Jailbait 8 (2011): Lily Carter, Gracie Glam, Giselle Leon, Tiffany Starr, Tweety Valentine
 Jailbait 9 (2012): Lizz Tayler, Molly Bennett, Vanessa Cage, Elaina Raye, Mimi Rayne

Auszeichnungen 
Für ihren Auftritt im ersten Teil der Serie wurden Jasmin Byrne, Erik Everhard, Steve Holmes und John Strong 2006 für einen AVN-Award in der Kategorie Best Group Sex Scene – Video nominiert. 2010 wurde Erik Everhard erneut für einen AVN-Award nominiert – diesmal gemeinsam mit Lexi Belle und Tanner Mayes in der Kategorie Best Threeway Sex Scene für eine Szene in Jailbait 6.

Weblinks 
 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film